Алессі () — італійське прізвище. Відомі носії: 

 Галеаццо Алессі (1512 — 1572) — один зі славнозвісних архітекторів XVI століття. 
 Джозеф Алессі (1959) — американський тромбоніст. 
 Джузеппе Алессі (1905 — 2009) — італійський політик, член Християнсько-демократичної партії. 
 Енцо Алессіе — італійський актор.